George Graham (1944) – calciatore e allenatore scozzese
 George Graham (1966) – rugbista britannico, nazionale scozzese di rugby a 15 e britannico di rugby a 13
 George Graham (+1643) – vescovo della Chiesa di Scozia
 George Graham (1674-1751) – orologiaio inglese
 George Graham (1902-1966) – calciatore nordirlandese